Nauvoo est le nom de plusieurs villes :
 Nauvoo dans Illinois
 Nauvoo dans Alabama
 Nauvoo en Pennsylvanie

Homonymie de localités aux États-Unis